Prima je lahko:
 prima, interval
 prima (jablana)